Мервин Мондесер (, ) — канадский актёр.

Биография и карьера 
Дебютировал на телевидении в 1996 году. В 1998 году был номинирован на премию «Джемини» в категории «Best Performance in a Children’s or Youth Program or Series» за роль в сериале «Straight Up». С 2001 по 2002 год озвучивал мультсериал «Братья-потрошители». Наиболее известен по роли в фильме 2011 года «Искатели могил».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Канады